Александра Ивановна Харченко (14 октября 1921, хутор Калинин, Волгоградская область — 23 декабря 1986) — доярка колхоза «Советская Россия» Константиновского района Ростовской области. Герой Социалистического Труда (08.04.1971).

Биография 
Родилась 14 октября 1921 года на хуторе Калинин Волгоградской области. В 16 лет пришла на ферму работать дояркой и посвятила этой специальности всю свою жизнь. Работала в колхозе «Советская Россия» Константиновского района Ростовской области. Добивалась высоких результатов в производстве. 

За получение высокой продуктивности в животноводстве, Указом от 8 апреля 1971 года, Александра Харченко была удостоена звания Герой Социалистического Труда и награждена орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот».

В дальнейшем вышла на заслуженный отдых. Проживала в городе Константиновск Ростовской области. Умерла 23 декабря 1986 года.

Награды 
Имеет следующие награды за трудовые успехи:
 Герой Социалистического Труда (08.04.1971);
 Орден Ленина (08.04.1971);
 Орден Трудового Красного Знамени (1966).

Источники

Ссылки 
На сайте Герои страны

 

Герои Социалистического Труда
Кавалеры ордена Ленина
Родившиеся в 1921 году